Agios Dimitrios (  ‚Heiliger Demetrius‘, bis 1928 Brachami Μπραχάμι) ist eine südliche Vorstadt Athens mit etwa 70.000 Einwohnern.

Seit 2004 ist Agios Dimitrios über die Linie 2 („rot“) ans Netz der Athener U-Bahn angeschlossen.

Geografie 
Agios Dimitrios liegt etwa 4 km südlich der Akropolis und 3,5 km nördlich der Küste. Es grenzt im Westen an Paleo Faliro, im Nordwesten an Nea Smyrni, im Norden an Dafni-Ymittos, im Nordosten an Ilioupoli und im Süden an Alimos. Durch Agios Dimitrios fließt der Rema Pikrodafnis.

Klima 
In Agios Dimitrios werden jährlich etwa 3000 Sonnenstunden und nicht weniger als 348 Sonnentage gezählt. Zusammen mit greller, starker Sonnenstrahlung kann der UV-Index im Sommer extreme Werte von ca. 11 erreichen. Der Mittelwert des UV-Index liegt im Winter bei 3 und im Sommer bei 10.

Frosttage gibt es praktisch gar nicht, der Jahresdurchschnitt für Frosttage liegt bei 0,1/Jahr. Schnee ist auch selten.

Einzelnachweise 

Gemeinde in Attika
Ort in Attika